Une dénomination chrétienne est un regroupement d'Églises chrétiennes partageant un ensemble de croyances.

Terminologie 
Dans une approche de pluralisme, le terme dénomination représente un regroupement autonome d'Églises qui ont des croyances communes au sein du christianisme . Il est également utilisé par le Conseil œcuménique des Églises .

Histoire 

L’appellation dénomination chrétienne est parfois utilisée pour parler des principales branches du christianisme, soit le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme (avec sa branche évangélique)
. Le christianisme orthodoxe est organisé en Églises autocéphales indépendantes les unes des autres d’un point de vue juridique et spirituel. Le protestantisme, spécialement sa branche évangélique, est composé de diverses dénominations qui sont autonomes, même si la majorité a des liens de coopération avec d’autres dénominations au niveau national et mondial  .

Voir aussi 
 Dénomination religieuse
 Organisation paraecclésiale
 Interdénominationalisme

Notes et références 

Christianisme
Vocabulaire religieux